Francja:
 Breidenbach – gmina
 Breidenbach – rzeka, dopływ Zinsel du Nord

Niemcy:
 Breidenbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Osoby:
 Karl Breidenbach – niemiecki poseł
 Nik Breidenbach – niemiecki aktor
 Tilli Breidenbach – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Breitenbach
 Ober-Breidenbach